Citi Open 2015 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах.

Мужской турнир проводится в 47-й раз, имея в этом году категорию ATP 500 и входя в цикл турниров US Open Series; женское же соревнование проводится в 5-й раз и принадлежит к международной категории.

Турнир был проведен с 3 по 9 августа 2015 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночный турнир среди мужчин —  Милош Раонич
 одиночный турнир среди женщин —  Светлана Кузнецова
 парный турнир среди мужчин —  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу
 парный турнир среди женщин —  Сюко Аояма /  Габриэла Дабровски

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 9 представителей Топ-20 мирового рейтинга (трое из них входили в число Топ-10). Первым номером посева стал Энди Маррей (№ 3 в мире на тот момент). Британец в первом для себя матче турнира во втором раунде уступил россиянину Теймуразу Габашвили. Габашвили стал единственным представителем России в основной сетке и в третьем раунде он проиграл Ричардасу Беранкису. Второй номер посева и пятая ракетка мира Кэй Нисикори смог завоевать главный трофей. В полуфинале он обыграл третьего номера посева Марина Чилича (№ 9 в мире), а в финале справился с восьмым сеянным Джоном Изнером (№ 19 в мире). Японец стал первым представителем Азии выигрывавшим местные одиночные соревнования. Изнер уже в третий раз сыграл в финале турнира в Вашингтоне (до этого в 2007 и 2013 годах), но каждый раз он уступал в борьбе за титул разным соперникам. Прошлогодний чемпион Милош Раонич не защищал свой титул.

В мужском парном разряде победу одержали главные фавориты Боб и Майк Брайаны, посеянные под первым номером. В финале они обыграли вторую сеянную пару Иван Додиг и Марсело Мело. Для братьев Брайанов победа на турнире стала четвёртой в карьере (до этого они побеждали в период с 2005 по 2007 год). Прошлогодние чемпионы Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу не защищали свой титул.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Екатерина Макарова (№ 11 в мире на тот момент). Российская теннисистка добралась до полуфинала, где уступила соотечественнице Анастасии Павлюченковой. В финале Павлюченкова в свою очередь уступила американке Слоан Стивенс для который титул в Вашингтоне стал дебютным на соревнованиях ассоциации. Прошлогодняя победительница Светлана Кузнецова защищала свой титул, но не вышла на поединок второго раунда против Стивенс из-за травмы левой ноги.

Парный приз у женщин достался дуэту Белинда Бенчич и Кристина Младенович, которые были посеяны под четвёртым номером. Прошлогодние победительницы Сюко Аояма и Габриэла Дабровски не защищали свой титул, однако японка приняла участие в соревнованиях и в паре с Эри Ходзуми. В четвертьфинале их дуэт проиграл финалисткам турнира Ларе Арруабаррене и Андрее Клепач.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Кэй Нисикори обыграл  Джона Изнера со счётом 4-6, 6-4, 6-4.
 Нисикори выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Изнер сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Т. Габашвили
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Б. Беккер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Р. Беранкис
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Я. Лу
| RD1-score06-1=61
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Янг
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Т. Хаас
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= В. Эстрелья
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Н. Ярри
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Э. Маррей
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=64
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Т. Габашвили
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Р. Беранкис
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= П. Куэвас 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= В. Поспишил
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Янг
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= В. Эстрелья
| RD2-score07-1= 3
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Дж. Изнер 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Т. Габашвили
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Р. Беранкис
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=12
| RD3-team03= В. Поспишил
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Дж. Изнер 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Р. Беранкис
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Дж. Изнер 
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 

 Финальные раунды 

 Мужчины. Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Ивана Додига /  Марсело Мело со счётом 6-4, 6-2.
 братья Брайаны выигрывают свой 5-й совместный титул в сезоне и 108-й за карьеру (110-й для Майка) в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Белинда Бенчич /  Кристина Младенович''' обыграли  Лару Арруабаррену-Весино /  Андрею Клепач со счётом 7-5, 7-6(7).
 Бенчич выигрывает 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.
 Младенович выигрывает 4-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Citi Open

 Мировой Тур ATP 2015 года
 WTA Тур 2015 года

 Мировой Тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль женского турнира на сайте WTA 

 
 

США
Теннис
Август 2015 года
2015